Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Marco Cecchinato ha sconfitto Yannick Hanfmann con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
 
  Federico Coria (semifinale)
  Juan Pablo Varillas (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (campione)
  Camilo Ugo Carabelli (primo turno)

  Felipe Meligeni Alves (primo turno) 
  Alexandre Müller (semifinale) 
  Juan Manuel Cerúndolo (quarti di finale) 
  Yannick Hanfmann (finale)

Qualificati 

  Mariano Navone (primo turno)
  Sumit Nagal (secondo turno)
  Juan Pablo Paz (primo turno)

  Jakub Paul (secondo turno) 
  Giovanni Mpetshi Perricard (secondo turno) 
  Rémy Bertola (secondo turno)

Wildcard 

  Gustavo Almeida (primo turno)
  João Fonseca (primo turno)

  João Lucas Reis da Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ATP Challenger do Rio de Janeiro 2022